Volant de direcció, tipus de comandament de direcció dels vehicles
 Volant (videojocs), controlador de videojoc dissenyat per simuladors i videojocs de carreres
 Volant d'inèrcia, element passiu que acumula energia en els motors
 Volant regulador, dispositiu estabilitzador utilitzat en rellotges mecànics
 Volant de reacció, element emprat en un enginy espacial per a fer-lo girar en els tres eixos
 Volant (tèxtil), teixit doblegat d'alguna manera, plegat, arrissat o frunzit, per donar forma i volum
 Volant, posició d'un jugador en futbol, vegeu migcampista
 Volant (document), tipus de document o credencial que ens permet accés a algun servei o lloc d'ús comú en medicina
 Volant (bàdminton), semiesfera lleugera envoltada de plomes que s'utilitza en l'esport del bàdminton
 Volant propagandístic o volant de paper, paper amb informació impresa que es lliura en mà als transeünts amb fins propagandístics
 Volant d'encunyació, premsa utilitzada per encunyar moneda
 Llançadora volant, instrument tèxtil, creat durant la revolució industrial